

Persone 
Alexandra Cousteau – oceanografa francese (1976- )
Camille Cousteau – sindaco socialista francese della città di Bordeaux (1842-1912)
Céline Cousteau – esploratrice, documentarista e sub francese (1972- )
Desiree Cousteau – attrice pornografica statunitense, attiva negli anni 1970 e '80. (1956- )
Fabien Cousteau – esploratore, oceanografo e documentarista francese (1967- )
Jacques-Yves Cousteau – esploratore, navigatore, militare, regista e oceanografo francese (1910-1997)
Jean-Michel Cousteau – esploratore, educatore e produttore cinematografico francese (1938- )
Michaël Cousteau – direttore d'orchestra francese 
Philippe Cousteau – oceanografo e documentarista francese (1940-1979)
Philippe Cousteau jr. – oceanografo francese (1980- )
Pierre-Antoine Cousteau – giornalista di estrema destra francese (1906-1958)

Variante Coustau
 Pierre Coustau – (fl. 1553-1559) umanista e giurista francese

Altro 
Cousteau – gruppo musicale pop rock inglese
Cousteau – album del gruppo omonimo del 1999
Riserva Cousteau – area marina protetta compresa tra le Isole Pigeon e le cittadine di Mahaut e Pigeon, nella costa ovest della Basse-Terre in Guadalupa